Arla ou ARLA peut désigner : 
 Arla Foods, une coopérative internationale basée au Danemark, la plus grande productrice de produits laitiers de Scandinavie;
 ARLA, Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad, un groupe rebelle touareg du nord Mali ;
 Ärla, un village du sud-est de la Suède ;
 ARLA, langage de programmation des robots industriels, langage dérivé des langages de commandes numériques  ;
 Árla, un village grec ;
 , un système de fichiers distribués ;
 , un genre de papillon ;
 ArLA, Arkansas Library Association , une organisation professionnelle pour les bibliothécaires de l'Arkansas.

Références

Homonymie d'acronyme
Code